Pronome demonstrativo
S - letra do alfabeto
Daihatsu Esse - um modelo de automóvel da Daihatsu

Localidades

Essé

Desambiguação